Le gambit Dussaut est un gambit du jeu de dames que le champion du monde français Anatole Dussaut réalisa pour la première fois lors d'une partie jouée en 1886 contre Klaas de Heer. Ce gambit est resté célèbre car il est thématique de la partie classique, le style de jeu le plus pratiqué au jeu de dames.

Principe 

Dans une position dite « classique », un sacrifice est fait afin d'écarter le pion central adverse 24 et menacer doublement, par 33-29, l'autre pion central 23. Le véritable gambit Dussaut est toutefois de deux pions, un autre sacrifice ayant retiré le pion noir 18. Voir animation.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

Dussaut